Downstate is een term die voornamelijk wordt gebruikt in Noord-Amerika om te verwijzen naar steden en gemeenten, die vlak bij de hoofdstad van een staat gelegen zijn. Omgekeerd worden plaatsen aan de uiterste grenzen van de staat upstate genoemd. 

In de staat New York is het gebruikelijk om te verklaren dat men upstate New York woont. Dit wordt gedaan om het misverstand te vermijden, dat men in of vlak bij de stad New York zou wonen.

Zie ook
 Downtown

Ruimtelijke ordening